Ragno ist der Familienname folgender Personen:
 Antonella Ragno-Lonzi (* 1940), italienische Fechterin
 Saverio Ragno (1902–1969), italienischer Fechter
 Tommaso Ragno (* 1967), italienischer Schauspieler